Місячний сарос 121 — серія місячних затемнень, в якій місяць перебував у вузлі, що сходить. Вона почалась 4 серпня 483 року, коли Місяць ледь торкнувся північного краю земної півтіні, і завершилась 22 вересня 1763, коли місяць востаннє торкнувся її південного краю. Серія містила 72 затемнення, які відбувались через кожні 18 років 11 днів, і тривала 1280 років.

Серія містила 26 повних затемнень від 5 липня 1042 до 2 квітня 1493, 9 часткових перед повними від 30 березня 880 до 24 червня 1024 і 7 часткових після повних від 13 квітня 1511 до 27 червня 1619.

Найдовшим у серії повним затемненням було 39-е, яке відбулось 19 вересня 1168 і тривало 102,6 хвилини.

Див. також 
 Список місячних затемнень
 Список місячних саросів

Примітки

Посилання 
 www.hermit.org: Saros 104 

Місячні сароси